Stige – fiume degli inferi della mitologia greca e romana
Stige – figura della mitologia greca
Stige – uno dei satelliti del pianeta nano Plutone
Stige – ex comune danese divenuto distretto settentrionale di Odense
Stige – personaggio della saga di Shannara di Terry Brooks
Stige – gruppo musicale hardcore punk italiano
Stige – nave cisterna per benzina della Regia Marina italiana
Brynjulf Stige – professore di musicoterapia norvegese
Jostein Stige – canoista norvegese
Morten Stige – storico dell'arte norvegese